Baureihe 22 steht für:
 DR-Baureihe 22, Baureihe von Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 MÁV-Baureihe 22, Tenderlokomotivreihe der Ungarischen Staatsbahn
 Wehrmachtslokomotive WR 220, Rangierdiesellokomotiven
 DB V 22 100, Rangierdiesellokomotiven